En Pologne, Nacław peut désigner :

 Nacław, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Nacław, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.